Марк Сервілій Гемін (; між 210 та 200 до н. е. — після 170 до н. е.) — військовий та політичний діяч часів Римської республіки.

Життєпис 
Походив з патриціанського роду Сервіліїв, його гілки Гемінів. Був сином Марка Сервілія Пулекса Геміна, консула 202 року до н. е. Здобув гарну освіту. Кар'єру розпочав під орудою свого батька.

У 181 році до н. е. став військовим трибуном у війську проконсула Луція Емілія Павла Македоніка, що діяв проти повсталих лігурів-інгавнів. У 170 році до н. е. увійшов до колегії понтифіків. Подальша доля невідома.

Родина 
 Марк Сервілій
 Гай Сервілій Ватія, претор 114 року до н. е.

Джерела 
 Wiseman T.P. Legendary Genealogies in Late-Republican Rome // G&R. 2nd ser. Vol. 21. № 2. (Oct., 1974). P. 156. 

Давньоримські військовики
Сервілії